Bölöni, Bölönyi, sau Bölöny (< Bölön, Covasna):
 Domokos Bölöni ()
 Farkas Sándor Bölöni ()
 György Bölöni ()
 Károly Agyagási de Bölön ()
 Ladislau Bölöni ()
 Stadionul Ladislau Bölöni
 Mihály Bölöni ()
 Mihály Bölöni ()
 Sikó Miklós de la Bölön ()
 Sámuel Bölöni ()
 Sándor Bölöni ()

Vezi și 
 Belin, mai demult: Belini (, ), Covasna

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ungurești
Județul Covasna